manitou (manitu) – siła nadprzyrodzona w wierzeniach Lisów
 Manitou – cykl horrorów autorstwa Grahama Mastertona
 Manitou – powieść, horror autorstwa Grahama Mastertona
 Manitou – producent klasy amortyzatorów do rowerów
 Manitou BF – francuski producent maszyn budowlanych i rolniczych 
 Manitou– jezioro na wyspie Manitoulin w Kanadzie
Miejscowości w USA:
 Manitou – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Hopkins
 Manitou – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Tillman
Gminy w USA:
 Manitou (ang. Manitou Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail